Trinity River (engl. für „Dreifaltigkeitsfluss“) ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Trinity River (Kalifornien), Nebenfluss des Klamath River in Kalifornien
 Trinity River (Texas), Fluss zum Golf von Mexiko in Texas